Kenya deltog første gang i olympiske lege under Sommer-OL 1956 i Melbourne, og har siden deltaget i alle efterfølgende sommerlege undtaget Sommer-OL 1976 i Montréal og Sommer-OL 1980 i Moskva som de boykottede. Kenya har deltaget tre gange i vinterlege, første gang under Vinter-OL 1998 i Nagano.

Medaljeoversigt

Eksterne henvisninger 
 Kenyas OL-statistik  på Sports-reference.com

Kenya ved sommer-OL
Kenya ved vinter-OL
OL